Ноканенг () — сельский населённый пункт на северо-западе Ботсваны, на территории Северо-Западного округа.

Географическое положение 
Населённый пункт находится в западной части округа, в районе дельты Окаванго, на расстоянии приблизительно 665 километров к северо-западу от столицы страны Габороне. Абсолютная высота — 957 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 2001 года численность населения составляла 1590 человек.

Динамика численности населения Ноканенга по годам:

Транспорт 
В окрестностях деревни расположен одноимённый аэропорт (ICAO: FBNN).

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны